

Patronymes 
Koutcheriavenko (masculin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Koutcheriavenko (1987-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe